Wolfgang Kaden ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Kaden (Mediziner) (1927–2014), deutscher Urologe
 Wolfgang Kaden (Journalist) (* 1940), deutscher Journalist